Miejscowości w Polsce
 Okoły – dawna kolonia w woj. mazowieckim, w pow. otwockim, w gminie Celestynów
 Okoły – wieś w woj. opolskim, w pow. opolskim, w gminie Murów